Лесевицкий — фамилия. Известные носители:

 Лесевицкий, Леонид Дмитриевич (1865—?) — председатель Харьковской губернской земской управы, член Государственного совета.